Il roccolo è una piccola costruzione adibita all'attività della caccia (uccellagione).

Località 
 Roccolo, giardino naturale di Treviglio
 Roccolo, località di Treviglio
 Roccolo, parco naturale in provincia di Milano

Letteratura 
 Il Roccolo, poemetto ditirambico di Valeriano Canati (1754)